transcendencja – termin filozoficzny
 transcendencja – termin religijny
 Transcendencja – film w reżyserii Wallego Pfistera
 transcendentność
 transcendentalność